Ку́бок Ли́ги Узбекиста́на () — футбольный турнир, проводимый в Узбекистане среди местных футбольных клубов под эгидой ПФЛ Узбекистана и Футбольной ассоциации Узбекистана. Основан весной 2019 года. В турнире 2019 года участвуют 14 клубов-участников Суперлиги Узбекистана 2019, а также два клуба из Про-лиги А, выполнившие особые требования лицензирования — всего 16 клубов. Начиная со следующих розыгрышей турнира, право изъявить желание участвовать в турнире получит любой клуб, который участвует в турнирах и лигах, организуемых ПФЛ Узбекистана. Турнир традиционно начнётся в середине мая и завершится в начале ноября.

16 клубов-участников разделяются на четыре группы по четыре клуба. В групповом этапе клубы сыграют по три матча — по одному матчу с каждым соперником. Право сыграть дома на том или ином туре выясняется с помощью жеребьевки. Клубы занявшие первые два места в своих группах выходят на стадию плей-офф, то есть в 1/4 финала. Плей-офф состоит из одного матча. Финал также состоит из одного матча. Место проведения финала будет выясняться в ходе турнира. Жеребьевка розыгрыша 2019 года проводилась в прямом эфире в студии телеканала MTRK Sport.

Примечания

Ссылки 
 Календарь матчей группового этапа розыгрыша 2019 года на официальном сайте ПФЛ Узбекистана
 Официальный сайт Футбольной ассоциации Узбекистана
 Официальный сайт ПФЛ Узбекистана

См. также 
 Кубок Узбекистана по футболу
 Суперкубок Узбекистана по футболу
 Суперлига Узбекистана по футболу

Футбольные соревнования в Узбекистане